Matlahuacala kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Matlahuacala, Zacatlán, ort, Puebla, 
 Matlahuacala, Coyomeapan, ort, Puebla, 
 Matlahuacala, Chignahuapan, ort, Puebla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar